Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Tim Smyczek (primo turno)
  Lukáš Lacko (primo turno)
  Alejandro González (qualificato)
  Aljaž Bedene (ultimo turno)

 Alejandro Falla (ultimo turno)
 Gastão Elias (primo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (ultimo turno)
 Adrián Menéndez-Maceiras (primo turno)

Qualificati 

  Ryan Harrison
  Thanasi Kokkinakis

  Alejandro González
  Austin Krajicek

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2015
ATP World Tour 2015